Quenneville est un nom de famille notamment porté par :
Claude Quenneville, commentateur sportif québécois.
Joel Quenneville (né en 1958), ancien joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Justin Quenneville (né en 1982), joueur de hockey sur glace canadien.

Homonymie de patronyme
Patronyme normand